Самир Шакер Махмуд (; 28 февраля 1958, Багдад) — иракский футболист, выступавший на позиции центрального защитника.

В составе сборной Ирака принимал участие в чемпионате мира 1986 года и Олимпийских играх 1988 года.

Карьера

Клубная 
Самир Шакер начал играть в футбол на профессиональном уровне в клубе «Салах аль-Дин» из Тикрита в 1977 году. Позднее он перешёл в армейский клуб «Аль-Джаиш», поскольку считал, что, играя в Багдаде, он будет иметь больше шансов попасть в сборную. Вернувшись в «Салах аль-Дин», стал чемпионом страны в сезоне 1982/83.

В 1986 году стал футболистом «Аль-Рашида», был капитаном команды, выиграл 3 чемпионских титула (в сезонах 1986/87, 1987/88 и 1988/88), а в сезонах 1986/87 и 1987/88 выигрывал также и Кубок Ирака. Завершил игровую карьеру в 1990 году.

В сборной 
За национальную сборную Ирака Самир Шакер играл с 1982 по 1988 год. Первым крупным турниром в составе сборной для него стал Кубок Персидского залива-1982. На чемпионате мира 1986 года принял участие в двух первых матчах, на Олимпийских играх 1988 года сыграл 1 матч.

Тренера 

В качестве наставника Шакер успешно работал в Бангладеш. Вместе с национальной сборной этой страны занимал второе место на национальной сборной на чемпионате Южной Азии, а в1999 году побеждал с ней на Южноазиатских играх в Катманду.

Достижения

Футболиста 
 Чемпион Ирака (4): 1982/83, 1986/87, 1987/88, 1988/88
 Обладатель Кубка Ирака (2): 1986/87, 1987/88

Тренера 
 Победитель Южноазиатских игр (1): 1999.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте weltfussball.de 

Футболисты Ирака
Игроки сборной Ирака по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 1988 года
Футбольные тренеры Ирака
Тренеры сборной Бангладеш по футболу
Тренеры ФК «Абахани»
Тренеры ФК «Мохаммадан»